Jméno a příjmení István Tóth má více nositelů:

 István Tóth (fotbalista) (1891–1945), maďarský fotbalista a trenér
 István Tóth (kanoista), maďarský rychlostní kanoista
 István Tóth (zápasník) (* 1951), maďarský zápasník